Buntu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Buntu, Cilacap, by, 
 Buntu, Majalengka, by, 
 Buntu, Wonosobo, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar